

Аббревиатура 

 Международная электротехническая комиссия (МЭК) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.

Фамилия

Известные носители 
 Мэк, Кайл (род. 1997) — американский сноубордист.
 Мэк, Наташа (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Мэк, Тимоти — американский легкоатлет.
 Мэк, Эллисон (род. 1982) — американская актриса.
 Мэк, Шелвин (род. 1990) — американский баскетболист.
 Мэк, Юсеф (род. 1980) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Имя 
 См. также Мэк (имя)

Известные носители 
 Харрелл, Мэк (1909—1960) — американский певец, баритон. Отец виолончелиста Линна Харрелла.